Wielka Wieś (gemeente)
 Wielka Wieś (powiat Krakowski)
 Wielka Wieś (powiat Miechowski)
 Wielka Wieś (powiat Tarnowski)
 Wielka Wieś (gemeente Buk)
 Wielka Wieś (gemeente Stęszew)
 Wielka Wieś (powiat Wolsztyński)
 Wielka Wieś (powiat Łaski)
 Wielka Wieś (powiat Zduńskowolski)
 Wielka Wieś (powiat Zgierski)
 Wielka Wieś (Pommeren)
 Wielka Wieś (powiat Konecki)